Цимбалярия (также цимбалария; ; от  — кимвалы) — род травянистых растений семейства , распространённый в Средиземноморье.

Ботаническое описание 
Небольшие, ползучие или лежащие, однолетние или многолетние травы. Листья очерёдные, сердцевидно-почковидные, длинночерешковые, по краю лопастные, с пальчатым жилкованием.

Цветки пазушные, мелкие (9—11 мм длиной), одиночные, на очень длинных тонких цветоножках. Чашечка почти до основания пятираздельная на слегка неравные ланцетные или линейные доли. Венчик ясно двугубый, с двулопастной верхней и трёхлопастной нижней губой, с тупой короткой шпорой, зев полностью закрытый. Тычинок 4, включённые в венчик, обе передние длиннее задних, прикреплённые в трубке венчика (кроме того, при основании трубки имеется очень маленький стаминодий). Пыльники стреловидные, соединённые попарно. Завязь равногнёздная, яйцевидная, с дисковидным слаборазвитым нектарником. Столбик тонкий, рыльце головчатое. Коробочка кожистая, почти шаровидная, многосеменная, очень тонко-равногнёздная, вскрывается двумя верхушечными трёхзубчатыми порами (отверстиями). Семена от ланцетных до округлых, чёрные, сетчато-морщинистые.

Виды 
Род включает 15 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Подорожниковые
Флора Северной Африки
Флора Евразии